Ad Statuas ist der Name folgender Orte in der antiken Geographie:

 Ad Statuas, römisches Kohortenkastell am pannonischen Donaulimes, siehe Kastell Ad Statuas (Várdomb)
 Ad Statuas, römisches Kohortenkastell am pannonischen Donaulimes, siehe Kastell Ad Statuas (Ács-Vaspuszta)
 Ad Statuas oder Statio ad Statuas, eine in der Provinz Rom gelegene Gemeinde, siehe San Cesareo (Latium)